Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 1996. De individuele wegwedstrijd voor vrouwen vond plaats op zondag 21 juli 1996 in Atlanta. Het parcours telde 104.4 kilometers en liep grotendeels door Buckhead Cycling Course. De wedstrijd werd gewonnen door de Française Jeannie Longo-Ciprelli (gemiddelde snelheid 40,098 km/h), vóór Imelda Chiappa en Clara Hughes. In totaal stonden 58 rensters aan de start, van wie er 43 de eindstreep haalden. Tot de uitvallers behoorde onder anderen de Nederlandse Ingrid Haringa.

Uitslag

Wegrit vrouwen
1996 wegrit vrouwen